W Rumunii
 Rișca – gmina w okręgu Kluż
 Rișca – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Baia de Criș
 Rișca – wieś w okręgu Kluż, w gminie Rișca